Abel Lafleur – francuski rzeźbiarz
 Art LaFleur – amerykański aktor filmowy
 Guy Lafleur – kanadyjski hokeista